David Loria (en kazakh : , Davîd Lorîa), né le  à Tselinograd au Kazakhstan, est un footballeur international kazakh.

Il évolue actuellement au poste de gardien de but avec le club du Kairat Almaty.

Biographie

Club

Sélection 
David Loria est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Voit Talgaev pour un match des éliminatoires de la Coupe d'Asie 2000 face à la Syrie le . 

Il compte 38 sélections et 0 but avec l'équipe du Kazakhstan depuis 2000.

Palmarès

En club 
 Zhenis Astana :
 Champion du Kazakhstan en 2000, 2001 et 2006
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2001 et 2002

Récompenses 
 Élu meilleur gardien kazakh de l'année en 2000 et 2005 
 Élu footballeur kazakh de l'année en 2006
 Élu meilleur joueur du championnat du Kazakhstan en 2006

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international kazakh
Joueur du Chakhtior Karagandy
Joueur du Halmstads BK
Joueur du Spartak Naltchik
Joueur de l'Irtych Pavlodar
Joueur du Rizespor
Joueur du FK Kaïrat Almaty
Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Astana
Naissance en octobre 1981
Gardien de but au football
Joueur du FK Astana-1964
Joueur du FK Astana
Joueur de l'Okjetpes Kökşetaw